String ( ‚Schnur‘, ‚Strang‘, ‚Saite‘, ‚Kette‘) steht für
 Zeichenkette (Informatik)
 das fundamentale Objekt der Stringtheorie (Physik)
 kosmischer String, hypothetischer Raumdefekt
 String (Kleidung), schmal geschnittener Rückteil eines Höschens
 Solarmodule, die in Reihe zu Strings verschaltet werden
 String-Bücherregalsystem

STRING steht als Abkürzung für:
 Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins, eine Proteindatenbank, siehe STRING
 Southwestern Baltic Sea Transregional Area Inventing New Geography, EU-gefördertes Projekt der Ostseeanrainerstaaten

Strings ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Strings (* 1992), US-amerikanischer Bluegrass-Musiker
sowie der Künstlername von
 Brushy One String, (Andrew Chin) jamaikanischer Sänger und Bassist der Calypso- und Reggaemusik 

Strings bzw. strings steht für
 den Marionettenfilm Strings – Fäden des Schicksals
 den Spielfilm Strings von Rob Savage
 ein Kommando zum Auffinden von Zeichenketten in Computerdateien, siehe Abschnitt strings im Artikel Unix-Kommandos
 Streichinstrument

Siehe auch:
 Strg

STRING